La liste des cancérogènes du groupe 3 du CIRC référence les agents inclassables quant à leur cancérogénicité pour l'Homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

Agents

Substances

Mélanges

Expositions professionnelles et autres

Notes et références

Liens externes 
  Listes des agents classés par les monographies du CIRC
  Catégories du CIRC et nombre d'agents dans chacune d'elles

Cancer